Šišići je naseljeno mjesto u Bosni i Hercegovini u općini Trnovo koja pripada entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. Na popisu stanovništva 1991. u njemu je živjelo 40 stanovnika.

Danas 

Danas je u ovome selu samo jedno domaćinstvo stalno naseljeno.

Istorija 

Prije rata u BiH u ovom selu su živjele porodice Golijanin, Lale, Vlačić, Barjaktarević, Obućina, Kovačević.

Stanovništvo

Reference

Литература 

Naseljena mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine
Општина Трново (Сарајево)